Karl Marx — filósofo alemão e autor comunista
Irmãos Marx — grupo de comediantes americanos formado pelos irmãos Chico, Groucho, Harpo, Gummo e Zeppo
Roberto Burle Marx — arquiteto brasileiro

Desambiguações de sobrenomes